désigne :
  (antipape), Robert de Genève (1342 - 1394), antipape de l'Église catholique.
 , Jules de Médicis (1478 - 1534), pape de l'Église catholique.